Ettenbach ist ein Gewässername:
 Ettenbach (Aubächle), rechter Zufluss des Aubächles (zum Fohrenbach, zur Schwarza) bei Frohnschwand, Gemeinde Höchenschwand, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Ettenbach (Glatt), rechter Zufluss der dort wenig zuvor aus Stockerbach und Kübelbach zusammengeflossenen Glatt in Aach, Stadt Dornstetten, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Ettenbach (Elz), rechter Zufluss der hier Alte Elz genannten Elz (zum Oberrhein) bei Kappel, Gemeinde Kappel-Grafenhausen, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ettenbach (Felchbach), linker Zufluss des Felchbachs in Ettenstatt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Ettenbach (Starzel), rechter Zufluss der Starzel (zum Neckar) nach Hechingen und vor seinem Stadtteil Stein, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Etzenbach